Sezon 1952/53 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 Toulouse FC
 AS Monaco
 RC Strasbourg

Najlepsi strzelcy 

1952 w piłce nożnej
1952 we Francji
1953 w piłce nożnej
1953 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji